«Сержант Ратледж» () — кинофильм режиссёра Джона Форда, вышедший на экраны в 1960 году.

Сюжет 
В одном из аризонских гарнизонов, где расквартирован 9-й кавалерийский полк армии США, собирается военный трибунал, чтобы рассмотреть дело чернокожего сержанта Ратледжа. Сержант обвиняется в изнасиловании и убийстве дочери своего начальника майора Дэбни, который, застав Ратледжа на месте преступления, также был убит. Никто не верит в невиновность подсудимого (во многом из-за цвета кожи), кроме лейтенанта Тома Кэнтрелла, который шесть лет прослужил бок о бок с сержантом и не понаслышке знает о его высоких моральных и боевых качествах. Не слишком надеясь на успех, Кэнтрелл берётся защищать Ратледжа в суде. По мере того, как перед трибуналом один за другим предстают свидетели, формируется полная картина произошедших в тот злополучный день событий…

В ролях 
 Джеффри Хантер — лейтенант Том Кэнтрелл, защитник
 Вуди Строуд — старший сержант Брэкстон Ратледж, обвиняемый
 Констанс Тауэрс — Мэри Бичер
 Билли Берк — миссис Корделия Фосгейт
 Хуано Эрнандес — сержант Скидмор
 Уиллис Бучи — полковник Отис Фосгейт, председатель суда
 Карлтон Янг — капитан Шэттак, прокурор
 Джадсон Прэтт — лейтенант Малкуин
В титрах не указаны
 Рут Клиффорд — жена офицера
 Хэнк Уорден — Ларедо
 Гертруда Астор — слушательница в зале суда
 Ева Новак — слушательница в зале суда

Ссылки 

Фильмы США 1960 года
Вестерны США
Фильмы-драмы США
Фильмы о расизме
Фильмы о законе
Фильмы Warner Bros.